The Brass Bottle (1914), een Britse film van Sidney Morgan
The Brass Bottle (1923), een Amerikaanse film van Maurice Tourneur
The Brass Bottle (1964), een Amerikaanse film van Harry Keller